Комолов — русская фамилия; женская форма Комолова.

Известные носители 
 Комолов, Антон Игоревич (род. 1976) — российский радио-, телеведущий, шоумен.
 Комолов, Артём Дмитриевич (род. 1993) — российский баскетболист.
 Комолов, Павел Дмитриевич (род. 1989) — российский футболист.



См. также 
 Камолов

Примечания